Софілканич Валерій Михайлович — український футболіст та тренер.
 Софілканич Василь Ілліч — український педагог, почесний громадянин Мукачева.
 Софілканич Юдіта — голова Самоврядування українців міста Ньїредьгаза.